Marina Zujevová může být:
 Marina Zujevová (krasobruslařka) (* 1956) – sovětská krasobruslařka
 Marina Zujevová (rychlobruslařka) (* 1992) – běloruská rychlobruslařka
 Marina Zujevová (zápasnice) (* 1996) – kazachstánská zápasnice